Treil est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille de Treil de Pardailhan, famille noble française du Languedoc :
 Joseph Treil bourgeois français, fondateur de la famille noble française de Treil de Pardailhan, négociant et secrétaire du roi ;
 François de Treil de Pardailhan (1715-1805), noble français ;
 Jean Antoine Treil (1714-1805), noble, vicaire général de Saint-Pons-de-Thomières
 Thomas de Treil de Pardailhan (1754-1822), noble, militaire et homme politique français ;
 Nathalie Treil (1965-), trampoliniste française.

Patronyme français